

Astronomia
 Cratere Gerin – cratere sulla superficie di Giapeto

Persone
 Aurelio Gerin – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Terrance Guido Gerin, noto come Rhyno – wrestler statunitense